Aleksander Pociej (zm. 1770) – wojewoda trocki, kasztelan trocki, kasztelan witebski
 Aleksander Michał Pociej (1774–1846) – oboźny wielki litewski, poseł na Sejm Księstwa Warszawskiego
 Aleksander Pociej (ur. 1965) – prawnik, adwokat, senator VIII kadencji